Гитары модели Les Paul Studio впервые были представлены на рынке в 1983 году.
Инструменты данной модели не имеют окантовки корпуса и грифа, гитара за счёт подобных изменений выглядит более строго. На основе Les Paul Studio компанией Gibson впоследствии была создана именная гитара Les Paul Gary Moore. Именно в модели Studio воплощаются все классические черты гитар линейки Les Paul.

На оригинальную гитару фирмы Gibson устанавливаются ручки (Black Speed), колки (Green Keys) и струнодержатель (Stopbar) цвета «никель» либо «золото».

К гитаре прилагается кейс, отделанный внутри тёмно-серым плюшем и чёрной тканью. Снаружи кейс отделан синтетическим покрытием Black Reptile Pattern. Рисунок: На кейс нанесён рисунок: серебристый логотип «Gibson USA».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Gibson Guitar (англ. яз.)
 Русскоязычный сайт компании Gibson

Электрогитары Gibson